Амакузак има више значења:

 Општина Амакузак (Морелос), општина у савезној држави Морелос у Мексику
 Амакузак (Амакузак, Морелос), насеље у савезној држави Морелос у Мексику